Кировское муниципальное образование

Городские поселения 

 Кировское муниципальное образование, Марксовский район Саратовской области

Сельские поселения 

См.: Кировское сельское поселение